

Aeronautica 
 Bell X-2  – aeromobile sperimentale statunitense

Cinema 
 X-Men 2 (X2) – film statunitense del 2003, secondo della saga cinematografica sugli X-Men

Informatica 
 X2  – protocollo di rete per modem
 Athlon 64 X2  – processore della Advanced Micro Devices

Videogiochi 
 Final Fantasy X-2  – videogioco di ruolo
 Mega Man X2  – videogioco per Super Nintendo Entertainment System
 X2  – videogioco sviluppato dal Team17
 X²: La minaccia  – videogioco di ambientazione spaziale sviluppato dalla Egosoft

Statistica 
 χ² – variabile casuale chi quadro

Musica 
 X2 – album di Sick Luke del 2022

Altro 
X2, controspionaggio diretto in Italia da James Jesus Angleton negli anni 1945-47
x2, etichetta discografica fondata dai Pet Shop Boys nel 2013.